Rinck steht für:

 eine mittelalterliche Kölner Patrizierfamilie, siehe Kölner Patriziat #Patrizier des „weiten Rates“
 eine Bündner Adelsfamilie, siehe Ringg von Baldenstein

Rinck ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Rinck (1770–1846), deutscher Komponist
 Frank Rinck (* 1986), deutscher Politiker (AfD), MdB
 Friedrich Theodor Rinck (1770–1811), deutscher evangelischer Theologe und Philosoph
 Georg Karl Rinck von Wildenberg (1794–1860), Schweizer Kantonspolitiker
 Gerd Rinck (1910–2007), Göttinger Jura-Professor und Oberbürgermeister von Göttingen
 Hans-Justus Rinck (1918–1995), Richter am Bundesgerichtshof und am Bundesverfassungsgericht
 Henri Rinck (1870–1952), französischer Schachkomponist
 Jan Rinck (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Johann Rinck († 1464), Kaufmann und Ratsherr in Köln
 Julius Rinck von Starck (1825–1910), deutscher Politiker und Präsident des Gesamtministeriums des Großherzogtums Hessen
 Melchior Rinck (um 1493–um 1545), deutscher Theologe und Täufer
 Monika Rinck (* 1969), deutsche Schriftstellerin
 Peter Rinck (1429–1501), Jurist und Rektor in Köln
 Reichart Rinck († ~1555), hessischer Jurist und Verwaltungsbeamter 
 Stefan Rinck (* 1958), deutscher Manager
 Ursula Rinck (* 1969), deutsche Juristin

Siehe auch:
 Rinckstraße
 Rink